The Awakening – południowoafrykańska grupa muzyczna założona w 1995 roku
 The Awakening – pierwszy album szwedzkiego zespołu Merciless wydany w 1990
 The Awakening – szósty album niemieckiego zespołu Caliban wydany w 2007
 The Awakening – trzeci album angielskiego piosenkarza Jamesa Morrisona wydany w 2011